73-й выпуск  Дварс дор Фландерен — шоссейной однодневной велогонки по дорогам бельгийской Западной Фландрии. Гонка прошла 28 марта 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018. Победу второй год побряд одержал бельгиец Ив Лампарт из команды .

Участники 
Согласно новым правилам UCI, участие всех команд мирового тура в каждой из гонок, впервые вошедших в его календарь в 2017 году не было обязательным. Организаторам достаточно было пригласить не меньше 10 команд для возможности сохранения гонки в календаре Мирового тура UCI. Так как, к числу этих гонок относился и Дварс дор Фландерен, то на гонку приехали 16 из 18 команд, выступающих в мировом туре. Отказалась . Также организаторы гонки пригласили 8 профессиональные континентальные команды.

Маршрут 

Организаторы проложили маршрут протяжённостью чуть более 180 километров. Старт гонки был в Руселаре, а финиш  в Варегем. На маршруте помимо асфальтированных подъёмов, также присутствовали брусчатые подъёмы и участки.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт